Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Arsenal Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.

Stagione 
La stagione 2020-2021 dell'Arsenal inizia il 29 agosto con la vittoria in finale di Community Shield contro il  ai calci di rigore per 6-5.

Maglie e sponsor 
È stato confermato Adidas come sponsor tecnico, così come lo sponsor ufficiale che è rimasto Fly Emirates. Inoltre sulle maniche lo sponsor è Visit Rwanda.

Organigramma societario

Rosa 
Rosa, numerazione e ruoli, tratti dal sito ufficiale, sono aggiornati al 5 febbraio 2021.

Calciomercato

Sessione estiva

Sessione invernale

Risultati

Premier League

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

EFL Cup

UEFA Europa League

Fase a gironi

Fase a eliminazione diretta

FA Community Shield

Statistiche

Statistiche di squadra 
Statistiche aggiornate al 23 maggio 2021.

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori 
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.

Note 

2020-2021